Jack Keane ist der Name von

* Jack Keane (General) (* 1943), US-amerikanischer General, früherer Vice Chief of Staff of the United States Army und Träger der Presidential Medal of Freedom
 Jack Keane (Computerspiel)

Siehe auch
 John Keane